Hüssler ist der Familienname von:

 Georg Hüssler (1921–2013), deutscher Priester und Caritas-Funktionär
 Josef Hüssler (1907–1965), Schweizer Priester, Lehrer und Autor